Snílci mohou být:
 Snílci (MacDonald), v originále  – román Georgeho MacDonalda z roku 1858 někdy považovaný za první dílo moderní fantasy
 Snílci (Adair), v originále  – román Gilberta Adaira z roku 2003 o studentských nepokojích v roce 1968
 Snílci (film) – film natočený podle Adairova románu